

Persone
 Al Adamson – regista statunitense
 Andrew Adamson – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico neozelandese
 Barry Adamson – musicista britannico
 Donald Adamson – biografo e critico letterario inglese
 George Adamson – naturalista inglese
 George Worsley Adamson – artista inglese ed americano
 James Craig Adamson – ex astronauta statunitense
 Jimmy Adamson – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Joy Adamson – scrittrice, naturalista e pittrice austriaca naturalizzata inglese
 Nelly Adamson Landry – tennista francese
 Patrick Adamson – arcivescovo, ambasciatore e scrittore scozzese
 Richard Adamson – poliziotto britannico
 Robert Adamson – attore statunitense

Altro
 Cratere Adamson – cratere di Venere
 Judy Adamson – personaggio letterario
Adamson – serie a fumetti svedese